Лама́стр () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Ардеш. Административный центр кантона Ламастр. Округ коммуны — Турнон-сюр-Рон.

Код INSEE коммуны — 07129.

Климат 
Климат умеренный. Зима холодная с частыми снегопадами, температура опускается до −10-12 °C. Весна мягкая, часто дождливая. Лето сравнительно тёплое. Осень очень дождливая, с частыми туманами.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 2523 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 1485 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 1034 были экономически активными, 451 — неактивными (показатель активности — 69,6 %, в 1999 году было 70,5 %). Из 1034 активных работали 908 человек (516 мужчин и 392 женщины), безработных было 126 (58 мужчин и 68 женщин). Среди 451 неактивных 103 человека были учениками или студентами, 185 — пенсионерами, 163 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Руины замка Пейшелар.
 Руины замка Ретуртур.
 Замок Урбийак.
 Церковь Сен-Домнен.
 «Ле-Шоп-дю-Мулен» — пивоварня, расположенная в старой мельнице.

Известные уроженцы 
 Сеньобос, Шарль (1854—1942) — французский историк.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Ардеш